Take a Bow (televisieserie), een Britse televisieserie voor kinderen
 Take a Bow (album), een album van de Amerikaanse muzikant Greg Laswell
 Take a Bow (Leona Lewis), een nummer van de Britse zangeres Leona Lewis
 Take a Bow (Madonna), een nummer van de Amerikaanse zangeres Madonna
 Take a Bow (Rihanna), een nummer van de Barbadiaanse zangeres Rihanna
 Take a Bow (The Agonist), een nummer van de Canadese metalband The Agonist
 Take a Bow (Muse), een nummer van de Britse rockband Muse
 Take a Bow (Sister Hazel), een nummer van de Amerikaanse alternatieve-rockband Sister Hazel